Termin Piruvat, fosfat dikinaza regulatorni protein ima više značenja.

 (Piruvat, fosfat dikinaza)-fosfat fosfotransferaza, enzim
 (Piruvat, fosfat dikinaza) kinaza, enzim